Il Campionato argentino di rugby a 15 1979  è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Unión de Rugby de Rosario

Contesto 
 Nel 1979 la nazionale argentina si reca in tour in Nuova Zelanda. Tale tour si svolge in contemporanea al campionato nazionale, che quindi vede l'assenza dei migliori giocatori.

 La selezione di Buenos Aires si aggiudica anche il "Campeonato Juvenil" (under-19)

Tabellone

Preliminari

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Interzonale

Semifinali

Finale 3-4 posto

Finale

Collegamenti esterni